Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neil Broad e Johan De Beer che hanno battuto in finale Donald Johnson e Kent Kinnear 7-6, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Kent Kinnear (finale)
 Jeremy Bates /  João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Neil Broad /  Johan De Beer (Campioni)
 Mathias Huning /  Jack Waite (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1994